Лоо́н-Плаж () — муніципалітет у Франції, регіон О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на північ від Парижа, 75 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті нараховувалося 2285 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6305,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лоон-Плаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор